Етельберт I (король Кенту) (552—616) — перший християнський король Кенту.
 Етельберт ІІ (король Кенту) (*Æthelbert, Æthelberct, Æþelberht, Æðelbriht, Æðelbyrht, д/н —762) — король Кенту у 725—762 роках.
 Етельберт II (король Східної Англії) (?-794) — король Східної Англії (790—794).
 Етельберт Вессекський (835—865) — король Кенту в 858—865 та Вессексу в 860—865 роках.